Стенлі Гоффманн (; 27 листопада 1928 — 13 вересня 2015) — американський політолог.

Опубліковані праці

Одноосібні монографії 
 The State of War: Essays on the Theory and Practice of International Politics, (Praeger, 1965).
 Gulliver's Troubles: or, the Setting of American Foreign Policy, (McGraw-Hill, 1968).
 International Organization and the International System, (International Organization, Vol. 24 No. 3 Summer, 1970).
 Decline or Renewal? France since the 1930s, (Viking Press, 1974).
 Primacy or World Order: American Foreign Policy since the Cold War, (McGraw-Hill, 1978).
 Duties beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics, (Syracuse University Press, 1981).
 Dead Ends: American Foreign Policy in the New Cold War, (Ballinger Publishing, 1983).
 Janus and Minerva: Essays in the Theory and Practice of International Politics, (Westview Press, 1987).
 The European Sisyphus: Essays on Europe, 1964-1994, (Westview Press, 1995).
 World Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War Era, (Rowman & Littlefield, 1998).
 World Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War Era, Updated ed.,(Rowman & Littlefield, 2000).

 Le mouvement Poujade, 1956
 A la recherche de la France, 1963
 De Gaulle, artiste de la politique, 1973
 Essai sur la France, Déclin ou Renouveau, 1974
 La nouvelle Guerre froide, 1983
 L'Amérique vraiment impériale? Entretiens sur le vif avec Frédéric Bozo, Editions Louis Audibert, Paris, 2003, 174 p.
 Préface au livre de Robert O. Paxton, La France de Vichy: 1940-1944, éd. du Seuil, 1973.

Колективні монографії 
 The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention, with Robert C. Johansen, James P. Sterba, and Raimo Vayrynen, (University of Notre Dame Press, 1996).
 Gulliver Unbound: America's Imperial Temptation and the War in Iraq, with Frédéric Bozo, (Rowman & Littlefield), 2004).

Редаговані праці 
 Contemporary Theory in International Relations, (Prentice-Hall, 1960).

Редаговані у співпраці праці 
 The Relevance of International Law: Essays in honor of Leo Gross, co-edited with Karl W. Deutsch, (Schenkman Publishing, 1968).
 Culture and Society in Contemporary Europe: A Casebook, co-edited with Paschalis Kitromilides, (Allen & Unwin, 1981).
 The Impact of the Fifth Republic on France, co-edited with William G. Andrews, (State University of New York Press, 1981).
 The Marshall Plan: A Retrospective, co-edited with Charles Maier, (Westview Press, 1984).
 The Rise of the Nazi Regime: Historical Reassessments, co-edited with Charles S. Maier and Andrew Gould, (Westview Press, 1986).
 The Mitterrand Experiment: Continuity and Change in Modern France, co-edited with George Ross and Sylvia Malzacher, (Polity, 1987).
 Rousseau on International Relations, co-edited with David P. Fidler, (Oxford University Press, 1991).
 The New European Community: Decisionmaking and Institutional Change, co-edited with Robert O. Keohane, (Westview Press, 1991).
 After the Cold War: International Institutions and State Strategies in Europe, 1989-1991, co-edited with Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, (Harvard University Press, 1993).

Примітки

Посилання 
 
 William Grimes: Stanley Hoffmann, Who Brought Passion to Foreign Policy Analysis, Dies at 86.  In: The New York Times, 13. September 2015 (englisch).
 Times Of Change: Στάνλεϊ Χόφμαν: Πέθανε ο κορυφαίος καθηγητής του Χάρβαρντ 
 Πέθανε ο ιστορικός και διανοούμενος, Στάνλεϊ Χόφμαν 
 International Balzan Prize Foundation: Stanley Hoffmann 
 Harvard Scholar: Stanley Hoffmann, Paul and Catherine Buttenwieser University Professor International Relations 
 Stanley Hoffmann  dans l'émission À Voie nue de France Culture, entretien mené par Emanuelle Loyer (аудіо)
 Axel Arslane Klioua, compte-rendu de lecture de l'ouvrage L'Amérique vraiment impériale ? : entretiens sur le vif avec Frédéric Bozo, in Annuaire français des relations internationales (AFRI), volume V, 2004, p. 1004-1006  
 «Le grand intellectuel américain Stanley Hoffmann, qui se définissait comme "culturellement français", est mort à l'âge de 86 ans»  [archive], sur nouvelobs.com, 13 septembre 2015
  Entretien A voix nue [archive, sur France Culture, 3 novembre 2010

Австрійські емігранти до Франції